{{Сингл
| Название     = Love Gets Me Every Time
| Обложка      =
| Исполнитель  = Шанайи Твейн
| Альбом       = Come On Over
| Дата выпуска = 23 сентября 1997
| Формат       = {{flatlist|
 CD-сингл
 [[Сингл#Виниловые|7]]
 сингл на компакт-кассете
}}
| Дата записи  = 1997
| Жанр         = кантри-поп
| Композитор   = 
| Длительность = 3:33
| Лейблы       = Mercury Nashville
| Продюсер     = 
| Авторы песни = Роберт Джон «Матт» Ланг, Шанайя Твейн
| Предыдущий   = God Bless the Child
| Пред_год     = 1996
| Год          = 1997
| Следующий    = Don’t Be Stupid (You Know I Love You)
| След_год     = 1997
| Ещё          = 
}}

«Love Gets Me Every Time» — песня канадской певицы Шанайи Твейн, первый или лид-сингл с её третьего студийного альбома Come On Over (1997). Сингл достиг первых мест в кантри-чартах США и Канады.
Награждена BMI Country Award (1998).

 История 
Песня вышла 23 сентября 1997 года. Сингл был коммерчески успешным, получил золотой статус Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA); он достиг 1 места в Канадском кантри-чарте, 1 места в американском в Billboard Hot Country Songs (США).
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Entertainment Weekly, Billboard'', About.com, BBC. «Love Gets Me Everytime» была награждена BMI Country Award на церемонии 1998 года.

Список треков
US/ Canada CD Single/ Vinyl/ Cassette
"Love Gets Me Every Time" (Album Version) – 3:33
"Love Gets Me Every Time" (Instrumental) – 3:38
"Love Gets Me Every Time" (Radio Edit) – 3:33

US/ Canada CD Single/ Vinyl
"Love Gets Me Every Time" (Album Version) – 3:33
"Love Gets Me Every Time" (Dance Mix) – 4:42

Чарты и сертификации

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (5 млн просмотров)

Синглы 1997 года
Песни Шанайи Твейн
Кантри-песни
Синглы Mercury Records
Песни 1997 года
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs